Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1969 года — 11-й розыгрыш чемпионатов мира. Прошёл в городе Перт (Шотландия) с 18 по 22 марта 1969 года. В девятый раз чемпионом стала сборная Канады.

Формат соревнований 
В турнире принимали участия восемь команд — сборные Шотландии, Канады, США, Швеции, Швейцарии, Норвегии, Франции и ФРГ. Первый раунд турнира состоял из 7 туров, после чего четыре лучшие команды попали в 1/2 финала, победители полуфиналов выходили в финал.

Составы команд 
{| class="wikitable"
! Команда !! Четвёртый !! Третий !! Второй !! Первый !! Клуб
|-
| || Рон Норткотт || Дэйв Герлах || Берни Спаркс || Фред Стори || Calgary CC (Калгари)
|-
| || Эрик Гюленхаммар || Сверре Микельсен || Нильс Антон Риисе-Ханссен || Кай Дювик || Bygdøy CC (Осло)
|-
| || Бад Сомервилл || Билл Страм || Франклин Брэдшоу || Джин Овесен || Superior CC (Сьюпириор)
|-
| || Пьер Боан || Андре Маббу || Ив Валле || Ришар Дювилляр || Mont d' Arbois CC (Межев)
|-
| || Вернер Фишер-Вепплер || Херберт Келлнер || Рольф Клуг || Хайнц Келлнер || EC Bad Tölz (Бад-Тёльц)
|-
| || Хайнц Бётлер || Марио Беттозини || Жан-Пьер Мюлеман || Курт Шнайдер || Bern-Zähringer CC (Берн)
|-
| || Челль Оскариус || Бенгт Оскариус || Клас-Йоран "Боа" Карлман || Кристер Вессель || Djursholms CK (Стокгольм)
|-
| || Билл Мюрхед || Джордж Хаггарт || Дерек Скотт || Алек Янг || St. Martins CC (Перт)
|}
(скипы''' выделены полужирным шрифтом)

Турнир

Групповой турнир

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

Плей-офф

Полуфинал

Финал

Ссылки 
 

Международные соревнования по кёрлингу в Шотландии
Спорт в Шотландии в 1969 году
Международные спортивные соревнования в Перте (Шотландия)
Март 1969 года
Чемпионаты мира в Шотландии